Warta Poznań is een omnisportclub met onder andere de volgende afdelingen:
 Warta Poznań (voetbal), opgericht in 1912.
 Warta Poznań (hockey), opgericht in 1923.

Poolse omnisportvereniging